Az 1992-es Veikkausliiga volt a bajnokság 62dik szezonja, 12 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a HJK Helsinki csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
1992